Тра́вник:
 Травник (лечебник) — книга по траволечению; древнерусский сборник, пособие знахаря (зелейщика) с заговорами.
 Травник — человек, разбирающийся в травах и траволечении.
 Травник — народное именование Иван Купала.

Фамилия
 Травник, Михал (род. 1994) — чешский футболист, полузащитник.

Фауна
 Травник () — птица семейства бекасовых.

Топонимы
 Травник — город в Боснии и Герцеговине.
 Травник — община в Среднебоснийском кантоне Боснии и Герцеговины.
 Травник — село в Добричской области Болгарии.
  — село в Словакии, в районе Комарно.
  — село в Словении, в общине Церкно.

Спорт
 «Травник» — футбольный клуб из одноимённого города в Боснии и Герцеговине.

См. также 
 Травники (значения)
 Тобольский травник XVIII века
 Травники (концлагерь)